.

Geografia 
 Capo Charles – capo della Virginia, negli Stati Uniti
 Contea di Charles – contea dello stato del Maryland, negli Stati Uniti
 Charles – fiume del Massachusetts, negli Stati Uniti

Personaggi immaginari 
 Charles – personaggio della serie di libri Una serie di sfortunati eventi
 Maggiore Charles – personaggio della serie televisiva Jarod il camaleonte

Persone

Altro 
 Charles – variante del nome proprio di persona maschile Carlo
 Charles (Charles Dias de Oliveira, n. 1984) – calciatore brasiliano
 Charles (Charles Fernando Basilio da Silva, n. 1985) – calciatore brasiliano
 Charles Philip Arthur George – Principe di Galles, figlio maggiore della regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo
 Charles EP – EP dei The Skids del 1977
 Castello Charles – castello della Valle d'Aosta, in Italia
 Legge di Charles – legge della termodinamica

Pagine correlate 
 King Charles
 Saint Charles
 Charlie
 Charley